O FA1L é o modelo da Osella da temporada de  da Fórmula 1. Condutor: Nicola Larini

Resultados 
(legenda) 

† Completou mais de 90% da distância da corrida.

 motor Alfa Romeo.

 No GP do Brasil, Larini conduziu o FA1I. 

Carros de Fórmula 1 da Osella